Bertrand Escaich (né en 1973), scénariste de bande dessinée français
 Hélène Escaich (née en 1971), lutteuse libre française
 Thierry Escaich (né en 1965), organiste et compositeur français
 Xavier Escaich (né en 1968), footballeur espagnol

Ariège
Patronyme occitan